

Aziende
 Tenet Healthcare – società del settore sanitario statunitense

Cinema
 Tenet – film del 2020 diretto da Christopher Nolan

Musica
 Tenet – gruppo musicale heavy metal canadese

Persone
 George Tenet – insegnante ed ex-direttore della CIA statunitense